Lubowicz ist der Name mehrerer Ortschaften in Polen:

Lubowicz Wielki
Lubowicz-Byzie
Lubowicz-Kąty

Es ist zudem ein Familienname:

 Dawid Lubowicz (* 1981), polnischer Jazzmusiker